Polythore är ett släkte av trollsländor. Polythore ingår i familjen Polythoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Polythore